Alma steht für:

 Alma (Band), österreichisches Volksmusikensemble
 Alma (Bibliothekssoftware), eine Software der Ex Libris Group
 Alma (Einheit), türkisches Volumenmaß
 Alma (Kirsche), eine Sorte von Süßkirschen
 Alma (Gattung), eine in Äthiopien heimische Gattung der Ringelwurm-Familie Almidae
 Alma (Kryptozoologie), Affenmensch
 Alma (Theaterstück), Drama von Joshua Sobol über Alma Mahler-Werfel
 (390) Alma, Asteroid des Hauptgürtels
 ein Buch im Buch Mormon, siehe Buch Mormon #Gliederung des Buches Mormon
 Alma Mater, Bezeichnung für Universitäten

Gewässer:
 Alma (Etrurien), in der Antike ein Fluss in Etrurien
 Alma (Fluss) auf der Krim, Mündung in das Schwarze Meer
 Lake Alma in Australien

Unternehmen und Marken:
 Alma, ehemalige österreichische Käsereigenossenschaft, siehe Rupp AG
 Alma (Automarke), ehemalige ungarische Automarke
 Établissements Alma, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Zeche Alma, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Gelsenkirchen-Ückendorf

Personen:
 Alma (Vorname), weiblicher Vorname

Künstlername:
 Alma (bosnische Sängerin) (* 1968)
 Alma (finnische Sängerin) (* 1996)
 Alma (französische Sängerin) (* 1988)

Familienname:
 Fritz Herbert Alma (1902–?), österreichischer Geologe und Paläontologe
 Laura Theresa Alma-Tadema (1852–1909), britische Malerin und Illustratorin
 Lawrence Alma-Tadema (1836–1912), niederländischer Maler
 Marian Alma (1860–1937), polnischer Opernsänger und Schauspieler
 Oumarou Alma (* 1951), nigrischer Manager und Politiker

Orte in Europa:
 Alma (Pannonien), in der Antike ein Berg in Pannonien, nahe Sirmium
 Alma (Sibiu), Gemeinde im Kreis Sibiu in Siebenbürgen, Rumänien
 Alma Vii, Dorf im Kreis Sibiu in Siebenbürgen, Rumänien

in Australien:
 Alma (Victoria), Goldminenstadt
 Electoral district of Alma, ehemalige Verwaltungseinheit in New South Wales
 Port Alma, im australischen Bundesstaat Queensland

in Kanada:
 Alma (New Brunswick)
 Alma (Nova Scotia)
 Alma (Ontario)
 Alma (Québec)

im Libanon:
 Alma (Zgharta)

in Neuseeland:
 Alma (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Alma (Alabama), im Clarke County
 Alma (Arkansas), im Crawford County
 Alma (Colorado), im Park County
 Alma (Florida), im Jefferson County
 Alma (Georgia), im Bacon County
 Alma (Illinois), im Marion County
 Alma (Kalifornien), im Santa Cruz County – nicht mehr existent
 Alma (Kansas), im Wabaunsee County
 Alma (Louisiana), im Pointe Coupee Parish
 Alma (Michigan), im Gratiot County
 Alma (Missouri), im Lafayette County
 Alma (Montana), im Liberty County – nicht mehr existent
 Alma (Nebraska), im Harlan County
 Alma (New Mexico), im Catron County
 Alma (New York), im Allegany County
 Alma (North Carolina), im Robeson County
 Alma (Ohio), im Henry County – nicht mehr existent
 Alma (Ohio), im Ross County
 Alma (Oklahoma), im Stephens County
 Alma (Oregon), im Lane County
 Alma (Texas), im Ellis County
 Alma (Virginia), im Page County
 Alma (Buffalo County), Wisconsin (City)
 Alma (Town, Buffalo County), Town(ship) in Wisconsin
 Alma (Jackson County), Wisconsin (Town)

ALMA steht als Abkürzung für:
 ALMA Award (American Latino Media Arts Awards), Medienpreis
 Astrid Lindgren Memorial Award, siehe Astrid-Lindgren-Gedächtnis-Preis
 Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, Teleskop in der chilenischen Atacamawüste

Siehe auch:
 Alma-Ata
 Alma Creek
 Alma Lake
 Alma River
 Alma Township

Abkürzung